Requena (Spanje), gemeente in de Spaanse provincie Valencia.
 Requena (provincie), provincie in het land Peru.
 Requena (district), district in deze provincie.
 Requena (stad in Peru), hoofdstad van deze provincie.
 Requena (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen